

Sigle 
Bâlgarskoto Nationalno Radio – ente radiofonico bulgaro
  Banca Naţională a României – Banca nazionale della Romania, banca centrale della Romania

Codici 
 BNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banfora (Burkina Faso)
 bnr – codice ISO 639-3 della lingua butmas-tur